Кубок Латвії з футболу 2018 — 77-й розіграш кубкового футбольного турніру в Латвії. Титул вперше здобула Рига.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|29 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|30 травня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 червня 2018

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|15 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|16 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|17 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|18 червня 2018

|}

Третій раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|30 червня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|2 липня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|6 липня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|7 липня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|5 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|6 серпня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|19 вересня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Латвії на soccerway 

2018
Латвія